Almost Divorced – cortometraggio del 1917 diretto da Al E. Christie
Almost Divorced – film del 1931 diretto da Jack Raymond e Arthur Varney (1931)